Achille Stuani (1897-1976) – politico italiano
 Cristhian Stuani (1986) – calciatore uruguaiano
 Giampaolo Stuani (1966) – pianista italiano